Die Abkürzung NUI steht für:
 National University of Ireland, staatliches Universitätssystem in Irland
 Natural User Interface, Bedienoberfläche für direkte Interaktion des Nutzers durch Wischen, Tippen oder Berühren
 Normally unmanned installation, unbemannte Ölbohrinsel
 IATA-Code des Flughafens von Nuiqsut, Alaska, Vereinigte Staaten
 The National University of Iran, englischer Name für Schahid-Beheschti-Universität

Nui bezeichnet:
 Nui, Bezirk der konstitutionellen Monarchie Tuvalu
 Nui (Fußballclub), Fußballverein aus Tuvalu

NUI